Василий Образцов:
 Образцов, Василий Афиногенович (1857—после 1920) — участник правомонархического движения, член III Государственной думы от Екатеринославской губернии.
 Образцов, Василий Парменович (1849 или 1851—1920) — профессор медицины, новатор в области методов диагностики заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.